John Corbet peut faire référence à :

 , baron,
 , personnalité du ,
 , personnalité du Shropshire,
 , personnalité de Norwich,
 John Corbet, personnalité du Bishop's Castle